Félix de Salm-Salm (25 de diciembre de 1828-18 de agosto de 1870) fue un príncipe y militar alemán en el ejército de la Unión, durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, en el ejército del emperador Maximiliano I de México y por último en el ejército prusiano, siendo abatido durante el conflicto francoprusiano en 1870.

Biografía 
Félix nació en Anholt, Prusia, el 25 de diciembre de 1828, fue el tercer hijo del Florentín, segundo príncipe mediatizado de Salm-Salm y de la baronesa corsa Flaminia di Rossi. La familia Salm-Salm había gobernado el Principado de Salm desde 1574 hasta la mediatización de los principados de la casa de Salm-Salm en 1813; el abuelo de Félix, Constantino, fue el último príncipe soberano de Salm-Salm.

Los territorios occidentales del principado fueron anexados por Napoleón en 1811 tras la Guerra de la Quinta Coalición, siendo integrados al departamento de los Vosgos y el Bajo Rin, donde se encontraban el Castillo de Salm, la ferrería de Fuentegrande, que fuera la principal fuente de ingresos de la familia y la villa de Senones, asiento del gobierno principesco; posteriormente, en 1813 los territorios más allá del Rin fueron mediatizados por el Reino de Prusia. Ambas anexiones fueron ratificadas en el Congreso de Viena.

Inició sus estudios y entrenamiento para convertirse en soldado en la academia de cadetes de Berlín, convirtiéndose rápidamente en oficial de la caballería del ejército de Prusia en el 11.º Regimiento de Húsares de Muñiste. Llegando su primera batalla pronto, al participar en la primera guerra de Eslésvica entre la Confederación Alemana y Dinamarca, 1848-1851 donde demostró valentía en la batalla. Durante una escaramuza cerca de Aarhus el 18 de mayo de 1849, fue gravemente herido por un golpe de sable en el codo y fue hecho prisionero.

Después de la guerra se unió al ejército austriaco en el regimiento de ulanos No. 1. Luchó en Italia en 1859.

En 1861, llegó a los Estados Unidos y ofreció sus servicios al Ejército de la Unión en la Guerra Civil Americana. Se le dio la comisión de coronel y fue asignado al personal de General de Brigada Louis Blenker.

Fue en esta época cuando comenzó a cortejar a una mujer estadounidense llamada Agnes Joy Leclerc, hija de uno de los generales más importantes del ejército de la Unión, William Leclerc Joy. Félix se casaría con ella en agosto de 1862. Inés de Salm-Salm, como se le conocería en México, acabaría uniéndose a Félix en el campo de batalla por soportar estar sin él. Ese invierno tomó el mando del octavo Regimiento Voluntario de Infantería de Nueva York, permaneciendo allí durante el invierno. Fue nombrado coronel del 68.º Regimiento de voluntarios de infantería de Nueva York, en junio de 1864, sirviendo bajo el general de brigada James B. Steedman en Tennessee y Georgia, y hacia el final de la guerra fue asignado al puesto de comando en Atlanta. Salm-Salm fue dado de baja el 30 de noviembre de 1865. El 13 de enero de 1866, el presidente Andrew Johnson nombró a Salm-Salm General de brigada, confirmando el Senado de los Estados Unidos el nombramiento el 12 de marzo de 1866.

Después de la Guerra Civil rechazó un puesto regular en el ejército de los Estados Unidos. Por recomendación de los diplomáticos prusianos y austriacos Salm-Salm ofreció sus servicios al emperador Maximiliano I de México, lográndose unir al ejército imperial entre 1866 y 67 como coronel (no como general, como se lee a menudo) y posteriormente como edecán del emperador.

Puesto que Maximiliano estaba invitando activamente a soldados estadounidenses a emigrar a México después de la guerra para mejorar las relaciones con el país, Salm Salm es un caso interesante por haber luchado por la Unión, mientras que la mayoría de los que se trasladaron a México tras la Guerra Civil había luchado por la Confederación. Fue capturado en Querétaro, junto con Maximiliano y condenado a muerte junto con Mejía y Miramón, sin embargo fue indultado y la pena conmutada por siete años de prisión en San Juan de Ulúa, pena que evadió gracias a la presión ejercida sobre Juárez en parte por su esposa y en parte por otras figuras públicas europeas.

Después de su liberación Salm-Salm volvió al servicio militar prusiano y sirvió en la guerra francoprusiana como comandante de un batallón, del 4.º Regimiento de Granaderos de la Guardia Prusiana. En esta posición fue muerto en la batalla de Gravelotte en donde el ejército francés usó ametralladoras. Felix zu Salm-Salm murió en un hospital de campaña el 18 de agosto de 1870. Su esposa Inés, que era enfermera en un hospital militar prusiano y lo había acompañado al campo de batalla, llevó el cuerpo a Anholt, donde Salm-Salm fue enterrado en la cripta familiar, acompañado por una escolta dirigida por Alfred zu Salm-Salm.

Sus memorias fueron editadas por el autor alemán Otto von Corvin.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Salm
Segundo Imperio Mexicano
Militares de la Unión de la guerra de Secesión
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana